Гостиний двір — місце, де зупинялися гості-купці, зберігалися товари й велася торгівля.

Гостиний двір (Архангельськ)
 Гостиний двір (Великий Новгород)
 Гостиний двір (Єйськ)
 Гостиний двір (Калуга)
 Гостиний двір (Красноярськ)
 Гостиний двір (Кронштадт)
 Гостиний двір (Новочеркаськ)
 Гостиний двір (Пушкін)
 Гостиний двір (Ростов)
 Гостиний двір (Суздаль)
 Гостиний двір (Тобольськ)
 Гостиний двір (Тюмень)
 Гостиний двір (Уфа )
 Гостиний двір (Шліссельбург)
 Гостиний двір (Ярославль)
Москва
 Старий Гостиний двір (Москва)
 Новий Гостиний двір (Москва):
Санкт-Петербург
 Апраксін двір
 Гостиний двір (Васильєвський острів)
 Ізмайловський Гостиний двір 
 Малий Гостиний двір
 Новобіржевий Гостиний двір
 Успенський двір

Станція метро 
 «Гостиний двір» — станція Невсько-Василеострівської лінії Петербурзького метрополітену.

Гостиний двір — монументальний торговий комплекс в Києві на Контрактовій площі
 Старий гостиний двір (Київ)
 Печерський гостиний двір (Київ)
 Гостиний двір (Харків)
 Гостиний двір (Херсон)

Див. також 
 Торгові ряди (Біла Церква)